

Geografia
Crocker – città del Missouri, Stati Uniti
Crocker – CDP del Dakota del Sud, Stati Uniti
Crocker – CDP dello stato di Washington

Persone
Dillard Crocker – cestista statunitense
Ian Crocker – nuotatore statunitense
Tony Crocker – cestista statunitense
Ryan Crocker – diplomatico statunitense

Altro
Alan Crocker – personaggio di Capitan Tsubasa e di Holly e Benji
Denzel Crocker – personaggio della serie Due fantagenitori